

События 
 В Париже поставлен первый водевиль.
 Франческо Джеминиани выступает при дворе короля Георга I, аккомпанируя Генделю.
 Японский аристократ Тамагусуку Тёкун (, ), создатель национального рюкюского танцевального театра Куми Одори (, kumi odori), назначен Распорядителем Танцев.
 Доменико Скарлатти становится капельмейстером в соборе Святого Петра в Риме.
 Никола Порпора начинает преподавать в неаполитанской Conservatorio di S. Onofrio.
 Доменико Циполи получил престижную должность органиста в церкви Иль-Джезу в Риме.
 Шведский композитор Юхан Хельмик Руман приезжает для учёбы в Лондон, где становится музыкантом в оперном оркестре под руководством Георга Фридриха Генделя.

Классическая музыка 
 Иоганн Себастьян Бах
 «Английские сюиты»
 Кантата BWV 31 — Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret
 Франсуа Куперен — «Королевские концерты»
 Алессандро Скарлатти — Stabat Mater на слова поэта XIII века Якопоне да Тоди.
 Жан Фери Ребель — «Характеры танца» ().

Опера 
 Иоганн Аугустин Кобелиус (), — Der unschuldig verdammte Heinrich, Fürst von Wallis
 Джузеппе Мария Орландини — Bacocco e Serpilla
 Алессандро Скарлатти — «Тигран» ()
 Доменико Скарлатти — La Dirindina
 Антонио Вивальди — Nerone Fatto Cesare

Родились 
 12 января — Жак Дюфли (), французский клавесинист, органист и композитор (умер 15 июля 1789).
 29 января — Георг Кристоф Вагензейль (), австрийский композитор (умер 1 марта 1777).
 11 апреля — Джон Алкок (), английский композитор и органист (23 февраля 1806).
 19 апреля — Джеймс Нарес (), английский композитор (10 февраля 1783).
 23 апреля — Иоганн Фридрих Долес (), немецкий композитор, ученик И. С. Баха (умер 8 февраля 1797).
 28 апреля — Франц Шпарри (), австрийский композитор (умер 7 апреля 1767).
 11 мая:
 Иоганн Готфрид Бернхард Бах (), органист, четвёртый ребёнок Иоганна Себастьяна Баха и Марии Барбары (умер 27 мая 1739).
 Игнацио Фиорилло (), итальянский композитор (умер в июне 1787).
 16 ноября — Джироламо Абос (), итало-мальтийский композитор (умер в мае 1760).
 Декабрь — Изабелла Лампе (), английская оперная сопрано, жена английского музыканта Джона Фредерика Лампе (умерла 5 января 1795).
 12 декабря — Дженнаро Манна (), итальянский композитор (умер 28 декабря 1779).
 Дата неизвестна
 Джованни Баттиста Казали (), итальянский музыкант (умер в 1792).
 Франческо Зоппис (), итальянский композитор (умер после 1781).

Скончались 
 22 января — Марк Антонио Зиани (), итальянский композитор (родился в 1653).
 3 февраля — Готфрид Фопелиус (), немецкий композитор хоральных мелодий, кантор церкви св. Николая в Циттау.
 30 июля — Нахум Тейт (), ирландский поэт, сочинитель псалмов и песен (родился в 1652)
 2 сентября — Константин Кристиан Дедекинд (), немецкий поэт, драматург, либреттист, композитор и бас эпохи барокко (родился 2 апреля 1628).
 дата неизвестна — Антонио де Салазар (), мексиканский композитор (родился в 1650).
Вероятно — Даниэль Эберлин (), немецкий композитор и капельмейстер (родился в 1647).

См. также

Примечания